Trotz steht für:

 Trotz, ein Verhalten des Widerstands
 Trotz (Serba), Ortsteil der Gemeinde Serba in Thüringen
 Zeche Trotz, Steinkohlenbergwerk in Essen

Trotz ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Trotz (1895–?), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Barry Trotz (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Christiaan Hendrik Trotz (1703–1773), deutsch-niederländischer Rechtsgelehrter
 Hermann Trotz (1846–1911), deutscher Theaterschauspieler
 Marie Trotz (1857–1896), deutsche Sängerin und Schauspielerin, siehe Marie Verra
 Monika Trotz (1965–2012), österreichische Jazzsängerin und Komponistin

Siehe auch:
 Trots
 Trutz